Deichmannhaus bezeichnet:

 Deichmannhaus (Kassel), ein durch Feuer im Zweiten Weltkrieg zerstörtes Fachwerkhaus in Kassel
 Deichmannhaus (Köln), ein heute noch bestehendes großes Eckhaus in Köln, dessen Vorgängerbauten bis ins Mittelalter zurückreichen